Серге́й Гага́рин:
 Гагарин, Сергей Васильевич (1713—1782) — действительный тайный советник, сенатор.
 Гагарин, Сергей Иванович (1777—1862) — один из основателей Московского общества сельского хозяйства.
 Гагарин, Сергей Павлович (1818—1870) — действительный статский советник, архангельский и саратовский губернатор.